Ullrichsdorf ist die deutsche Bezeichnung von Ortschaften in Polen, Russland und Tschechien:
 Ullrichsdorf, Kreis Kreuzburg/Oberschlesien, seit 1941 Stadtteil von Kreuzburg, jetzt Młodoszów in der polnischen Woiwodschaft Oppeln
 Ullrichsdorf, Kreis Gumbinnen (1938–1946), jetzt Schuwalowo (Kaliningrad) im Rajon Osjorsk der russischen Oblast Kaliningrad
 Ullrichsdorf (1939–1945), jetzt Oldřichov na Moravě im Okres Přerov in Tschechien